Московская сага:
 «Московская сага» — роман-трилогия Василия Аксёнова.
 «Московская сага» — телесериал режиссёра Дмитрия Барщевского.